Thanatotheristes (care înseamnă „Secerător de moarte”, în conformitate cu autorii originali; din limba greacă: Θάνατος/Thánatos, „Moarte” și θεριστής/theristḗs, „secerătoare”) este un gen de dinozaur teropod tiranosaurid de la sfârșitul Cretacicului, acum aproximativ 80,1-79,5 milioane de ani în urmă. Thanatotheristes conține o singură specie,  T. degrootorum. Fosile ale acestui taxon au fost găsite în formația Foremost din Alberta, Canada, coexistând cu ceratopside mijlocii precum Xenoceratops foremostensis și mici pachicefalosauride precum Colepiocephale lambei.

Descoperire și denumire 
Specimenul holotip Thanatotheristes degrootorum (TMP 2010.5.7) se bazează pe maxilarul drept, os zigomatic drept, postorbital drept, surangular drept, os pătrat drept, laterosfenoid dreapt, os frontal stâng și mandibulă. Lungimea craniului a fost aproximată la 80 de centimetri. Era mai mic decât ruda apropiată Daspletosaurus, dar specimenul holotip nu era matur osteologic la momentul morții. Numele specific a fost dat în cinstea lui John și Sandra De Groot, care au descoperit specimenul tip.

Clasificare
Descrierea formală a lui T. degrootorum i-a determinat pe inventatorii genului să definească un nou trib inclus în Tyrannosauridae, Daspletosaurini. Acest nou trib include T. degrootorum, Daspletosaurus torosus, D. horneri și un tiranosaurid fără nume din Formația Dinosaur Park (FMNH PR308).

Mai jos este analiza filogenetică realizată de autori:

Note

Tyrannosauridae
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din America de Nord
Specii fosile descrise în 2020